Molenbeek [molnbek] (vlámsky Mlýnský potok) může označovat:

Obce
 Molenbeek-Saint-Jean – belgická obec v Bruselském regionu známá svou marockou menšinou a působením islamistů
 Molenbeek-Wersbeek – součást belgické obce Bekkevoort v regionu Vlámsko

Vodní toky
 Molenbeek (Šelda) – belgická říčka, přítok řeky Šelda
 Molenbeek-Ter Erpenbeek – belgická říčka, přítok řeky Dender
 Molenbeek (Senne) – belgická říčka, přítok řeky Senne

Sport
 Racing White Daring Molenbeek – belgický fotbalový klub
 RWDM Brussels FC – bývalý belgický fotbalový klub z Molenbeek-Saint-Jean, dříve Football Club Molenbeek

Externí odkazy